Woitzig steht für
 Uwe Woitzig  (* 1951), Autor
 Feuerschiff Woitzig in Pommern
Siehe auch:
 Wojciech
 Woitzik
 Woyzeck